Fauske (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Fauske (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente